Igreja de Nossa Senhora da Esperança - igreja em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores
 Igreja de Nossa Senhora da Esperança (Porto) - igreja na freguesia da Sé, Porto
 Igreja de Nossa Senhora da Esperança (Ribeirinha) - igreja no concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores
 Igreja de Nossa Senhora da Esperança, Capelo, ilha do Faial.
Igreja de Nossa Senhora da Esperança, no concelho de Castro Verde, no Alentejo.

Ver também
 Nova Esperança (desambiguação)
 La Esperanza
 Esperança (desambiguação)
 Convento de Nossa Senhora da Esperança
 Boa Esperança

Desambiguação